Blašković:
 Fabijan Blašković
 Franci (Franko) Blašković
 Stjepan Blašković